Ocinebrina är ett släkte av snäckor. Ocinebrina ingår i familjen purpursnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Purpursnäckor
Ocinebrina